Mount Mangin kan syfta på följande:

 Mount Mangin, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Mangin, Kanada, ett berg i Alberta och British Columbia, Kanada